La regione di Mandoul è una regione del Ciad. Il capoluogo è Koumra.

Suddivisione amministrativa
La regione è divisa in 3 dipartimenti:

Note